IBU est un sigle qui peut désigner :
 International Bitterness Unit ;
 International Biathlon Union (en français, Union internationale de biathlon) ;
 ''International Boxing Union.

Ibu peut désigner :
 mont Ibu, un volcan d'Indonésie sur Halmahera ;
 ibu, une langue d'Indonésie parlée à Halmahera ;
 Ibu, un comédien afro-antillais qui a collaboré à la création du journal Black Hebdo en 1976.